Ceratoplectus är ett släkte av rundmaskar. Ceratoplectus ingår i familjen Plectidae. 

Kladogram enligt Dyntaxa:

Källor 

Rundmaskar
Ceratoplectus